

Astronomia 
 4769 Castalia – asteroide near-Earth

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Castalia – città della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Castalia – città della Contea di Winneshiek, Iowa
 Castalia – villaggio della Contea di Erie, Ohio

Letteratura 
 Castalia – regione immaginaria del romanzo Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse

Mitologia 
 Castalia – ninfa della mitologia greca

Altro 
 Castalia – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. – società italiana che opera nel settore ambientale
 Castalia – compagnia teatrale italiana
 Castalia – brano degli Yellow Magic Orchestra tratto dall'album Solid State Survivor del 1979
 Fonte Castalia – fonte nei pressi del santuario di Delfi, in Grecia
 Nou Estadi Castalia – stadio di calcio di Castellón de la Plana, in Spagna